Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des namibischen Nationalrats des 5. Parlaments, d. h. aller Abgeordneter des Nationalrats, des Oberhauses des namibischen Parlaments, von 2015 bis 2020. Die SWAPO hat alle 42 Sitze gewonnen, gab jedoch aus Gründen der Demokratie zwei Sitze freiwillig, an die NUDO und DTA (ab 2017 PDM) ab.

Abgeordnete

Weblinks 
 5. Nationalrat Namibias (englisch)

05
Namibia Nationalrat 05